Dynamo Moskva henviser til flere artikler:
 FK Dynamo Moskva – fodboldklub.
 HK Dynamo Moskva – ishockeyklub.